chorea – taniec praktykowany w starożytnej Grecji, wykonywany w kole, z towarzyszeniem śpiewu
 chorea – taniec modny w XVI i XVII wieku, głównie chodzony, w rytmie parzystym
 Stowarzyszenie Teatralne Chorea
 pląsawica Huntingtona
 pląsawica Sydenhama